Morando ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Donadio Morando (1455–1525), neapolitanischer Baumeister (1.)
 Bernardo Morando (1540–1600), venezianischer Baumeister
 Bruno Morando (1931–1995), französischer Astronom
 Clemente Morando (1899–1972), italienischer Fußballspieler
 Enrico Morando (* 1950), italienischer Politiker

Morando steht außerdem für einen
 Asteroiden, siehe (5702) Morando